Une exécution ordinaire, un roman de Marc Dugain (2007).
 Une exécution ordinaire, un film de Marc Dugain (2010).